James Wood peut désigner :
 James Wood (1820-1901), encyclopédiste, traducteur, directeur de publication et ministre de l'Église libre écossais ;
 James Wood-Mason (1846-1893), zoologiste écossais ;
 James W. Wood (1924-1990), astronaute et pilote d'essai américain ;
 James Wood (1953-), compositeur, percussionniste et chef d'orchestre britannique ;
 James Wood (1958-), musicien, auteur-compositeur-interprète et ingénieur du son britannique ;
 James Wood (1965- ), critique littéraire britannique.